Die Ringer-Europameisterschaften 2020 fanden vom 10. bis zum 16. Februar 2020 in der italienischen Hauptstadt Rom statt.

Der Veranstaltungsort der Wettkämpfe der Männer und Frauen im Freistilringen und im griechisch-römischen Ringen war die Arena PalaPellicone.

Freistil, Männer 
Die Kämpfe im Freistilringen der Männer wurden zwischen dem 14. und dem 16. Februar 2020 ausgetragen.

Griechisch-römisch, Männer 
Die Kämpfe im griechisch-römischen Ringen der Männer wurden zwischen dem 10. und dem 12. Februar 2020 ausgetragen.

Freistil, Frauen 
Die Freistil-Kämpfe der Frauen wurden zwischen dem 12. und dem 14. Februar 2020 ausgetragen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ringer-EM 2020 auf der Webseite von United World Wrestling

2020
Sportveranstaltung 2020
Sportveranstaltung in Rom
Ringen (Italien)